Karlsrode ist der Name folgender Orte:

 Karlsrode (Südharz), Siedlung bei Dietersdorf (Südharz), Gemeinde Südharz, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Karlsrode, Ort im Kreis Labiau, Ostpreußen, ab 1950: Nabereschnoje, untergegangener Ort im Rajon Slawsk, Oblast Kaliningrad, Russland, siehe Bolschakowo #Bolschakowski selski Sowet/okrug 1947–2008
 Karlsrode, Ort im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Świętajńska Karczma, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Karlsrode, Ort im Kreis Lissa, Provinz Posen, seit 1945: Karchowo, Ortsteil von Krzemieniewo, Powiat Leszczyński, Woiwodschaft Großpolen, Polen